Die Liste der Bundesstraßen in Deutschland verzeichnet die auf Bundesebene verwalteten Fernstraßen. Die Systematik der Nummerierung und ihre Geschichte seit 1932 erschließen sich im Artikel Bundesstraße.

Liste der Bundesstraßen 
Tabellarisch aufgeführt sind die Abkürzungen. Fehlende Nummern beziehen sich i. d. R. auf Straßen, die heute nicht mehr in Deutschland liegen, oder auf Straßen, die noch nicht gebaut wurden.

B 1 – B 100

B 101 – B 200 
Die Nummern 101 bis 200 sind nicht mehr alle vergeben. Die Nummern 123 bis 125 und 158 bis 165 bezeichneten Reichsstraßen in Hinterpommern, die Nummern 126 bis 144 bezeichneten Reichsstraßen in Ostpreußen.

B 201 – B 300

B 301 – B 400

B 401 – B 500

B 501 – B 588

B 611 

611 ist die höchste bisher vergebene Bundesstraßennummer.

B 999 

Unter der Nummer 999 werden manchmal neue Bundesstraßen geplant, bevor deren endgültige Nummer feststeht. Außerdem wird sie als verwaltungsinterne Bezeichnung für die Roßfeldhöhenringstraße (Bundesprivatstraße B 999) verwendet.

B E – B Z 

Die Nummern E bis Z bezeichneten Ersatz-Bundesstraßen in West-Berlin.

Siehe auch 
 Liste der Bundesautobahnen in Deutschland
 Liste der Europastraßen

!Liste
Bundesstrassen
Bundesstrassen in Deutschland